Tübbecke ist der Name von

 Julius Tübbecke (1824–1911), Maler, Fischer und Gastwirt (Wirtshaus Tübbecke) in Stralau
 Franz Tübbecke (1856–1937), deutscher Bildhauer
 Paul Wilhelm Tübbecke (1848–1924), deutscher Maler